La  (le pluriel est également utilisé : Corts Generals de Catalunya) est l'organe législatif de la principauté de Catalogne de la fin du  au début du . Elles furent établies en 1283 d'après Thomas Bisson, et sont considérées par les historiens comme l'archétype du parlement médiéval. Bien que les cours catalanes proviennent des assemblées traditionnelles de Paix et Trêve de Dieu initiées en 1021, les premières cours de l'histoire d'Europe sont celles organisées par le roi Alphonse IX, les Cours de Léon de 1188. Convoquées cinquante ans avant les cours anglaises et postérieures aux cours d'Aragon de 1162, elles sont considérées comme les premières cours Européennes avec une participation populaire effective après la chute de Rome.

Composition 
La Cort comprenait le roi et les députés des trois Bras () : le Bras ecclésiastique () composé des députés du clergé ; le Bras militaire () composé des députés de la noblesse laïque ; et le Bras royal () composé des députés des villes.

Actes 
Les actes résultant de l'accord du roi et des trois Bras étaient appelées constitutions générales de Catalogne ().

Une constitution () était une loi proposée par le roi et qui nécessitait l'approbation des trois Bras ; un chapitre (), une loi proposée par les Bras et qui nécessitait l'approbation du roi ; un acte (), un acte ayant reçu l'approbation des Bras.

Histoire

Antécédents 
Les antécédents de la Cort sont la Cour comtale () et les assemblées de Paix et Trêve () dont la première se réunit à Toulouges en 1021 et auxquelles le Bras populaire participa pour la première fois en 1192.

Sessions

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Couronne d'Aragon
 Parlement de Catalogne

Liens externes 
   sur  du Parlement de Catalogne
  «  », dans , encyclopédie en ligne sur www.enciclopedia.cat
  Catalonian Parliament : The « Corts generals » or Parliament of Catalonia sur www.erepresentative.org

Histoire de la Catalogne
Principauté de Catalogne
Couronne d'Aragon